Tanka bezeichnet
 eine Art von Gedichten, siehe Tanka
 eine Art von Kordelklemmen, siehe Tanka (Befestigung)
 die Vorgängerwährung der Indischen Rupie
 eine Ethnie in Südchina und Vietnam, auch „Schiffsvolk“ bzw. „Bootmenschen“ genannt, siehe Tanka (Ethnie)
 eine Ethnie in Fujian, auch „Schiffsvolk vom Lian-Klan“ genannt, siehe Fuzhou Tanka